G51 peut faire référence à :
 Affections du nerf facial, d'après la classification internationale des maladies ;
 Mali-G51, un processeur graphique ;
 HMS Ashanti (G51), un destroyer de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres